Бельгия является федеративным государством и единовременно состоит из трёх языковых сообществ, трёх регионов, четырёх языковых зон и десяти провинций. Разным типам административного деления делегированы разные полномочия, то есть управление территорией осуществляется на разном уровне со стороны каждого типа.

Провинции (и столичный регион) в свою очередь делятся на коммуны, которых в сумме насчитывается 589.

Языковые сообщества 

Независимо (хотя и вполне близко по границам к регионам) Бельгия делится на три языковые сообщества:
 Фламандское;
 Французское;
 Немецкоязычное.
Брюссель принадлежит и к фламандскому, и к французскому.

Регионы

Провинции

См. также 
 Административное деление Валлонии

Примечания